Występy w europejskich pucharach mołdawskiego klubu piłkarskiego Sheriff Tyraspol.

Wykaz spotkań pucharowych

PEMK/Liga Mistrzów

PMT/Puchar UEFA/Liga Europy

Liga Konferencji Europy

Bibliografia 

 

Sheriff Tyraspol
Mołdawskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach